25-й розыгрыш Кубка СССР состоялся с апреля 1965 года по ноябрь 1966 года. Обладателем Кубка в третий раз стало киевское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка московский «Спартак» уступил ему в четвертьфинале. Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в восьми зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

Соревнования на кубок СССР 1965/66 начались весной 1965 года. В 1965 году были выявлены 6 команд из РСФСР, которые получили право играть в финальной части турнира, розыгрыш которого начался только в июне 1966 года. Команды класса «Б» из других зон свои зональные игры проводили весной 1966 года. В феврале 1966 года немного изменили регламент чемпионата и кубка СССР. Команды второй группы класса «А» приняли участие в кубковых играх финального турнира, но так как вторая группа класса «А» существенно расширилась за счёт команд класса «Б», то получилось что ряд команд играли в кубке снова, первый раз в зональных соревнованиях команд класса «Б» из зон РСФСР, второй раз как участники из первенства СССР из второй группы класса «А». От РСФСР насчитывается 15 таких команд: «Балтика» (Калининград), «Восток» (Усть-Каменогорск), «Динамо» (Батуми), «Динамо» (Кировабад), «Динамо» (Ставрополь), «Звезда» (Пермь), «Иртыш» (Омск), «Кузбасс» (Кемерово), «Нефтяник» (Фергана), «Рубин» (Казань), «Спартак» (Нальчик), «Строитель» (Уфа), «Темп» (Барнаул), «Торпедо» (Томск), «Ширак» (Ленинакан).

Также ещё ряд команд первый раз играли в зональных соревнованиях 5 зоны РСФСР, второй раз, весной 1966, как участники из первенства СССР из зоны Средней Азии и Казахстана: «Динамо» (Целиноград), «Зарафшан» (Навои), «Захмет» (Чарджоу), «Металлист» (Джамбул), «Металлург» (Чимкент), «Памир» (Ленинабад), «Свердловец» (Ташкентская обл.), «Спартак» (Андижан), «Спартак» (Самарканд), «Химик» (Чирчик), «Шахтёр» (Ош).

Зональный этап

РСФСР

Зона 1 
В матчах 1 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1965 года в классе «Б» во 1-й зоне РСФСР. Команда Онежец (Петрозаводск), участник этой зоны, в кубке СССР участия не принимала. Победитель соревнований команда Гранитас (Клайпеда) получил право играть в основной сетке турнира, игры которой начинались с 1/128 финала и проводились только на следующий год в июне 1966 года.
 Зональный турнир.

Зона 2 
В матчах 2 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1965 года в классе «Б» во 2-й зоне РСФСР. Команды «Нефтяник» (Бугульма) и «Энергия» (Чебоксары), участники этой зоны, в играх кубка СССР участия не принимали. Победитель соревнований команда «Торпедо» (Павлово) получил право играть в основной сетке турнира.
 Зональный турнир.

Зона 3 
В матчах 3 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1965 года в классе «Б» в 3-ей зоне РСФСР. Команда Сокол (Саратов), участник этой зоны, в играх сыгранных в 1965 году и относящихся к кубку СССР участия не принимала, в играх 1966 года эта команда как участник первенства СССР второй группы класса «А» играла в финальном турнире кубка СССР 1965/1966 годов. Команда «Севан» (Октемберян), участник этой 3-й зоны, играла свои игры вместе с командами 4-й зоны, так как по первоначальному регламенту она была включена в 4-ю зону, но перед самым началом первенства переведена в 3-ю. Победитель соревнований команда «Торпедо» (Таганрог) получил право играть в основной сетке турнира.
 Зональный турнир.

Зона 4 
В матчах 4 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1965 года в классе «Б» в 4-й зоне РСФСР. Команда «Лернагорц» (Кафан), участник этой зоны, в играх кубка СССР участия не принимала. Победитель соревнований команда «Спартак» (Оржоникидзе) получил право играть в основной сетке турнира.
 Зональный турнир.

Зона 5 
В матчах 5 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1965 года в классе «Б» в 5-й зоне РСФСР. В играх участвовали все команды игравшие в зоне. Победитель соревнований команда «Труд» (Курган) получил право играть в основной сетке турнира.
 Зональный турнир.

Зона 6 
В матчах 6 зоны РСФСР играли команды игравшие в чемпионате СССР 1965 года в классе «Б» в 6-й зоне РСФСР. В играх участвовали все команды игравшие в зоне. Победитель соревнований команда «Авангард» (Комсомольск-на-Амуре) получил право играть в основной сетке турнира.
 Зональный турнир.

УССР 
На момент жеребьёвки финальной части кубка СССР 1965/1966 которая была проведена в феврале 1966 года два представителя из зональных соревнований команд Украинской ССР были не выявлены, соревнования для выявления двух представителей для кубка СССР только планировались к проведению. Но в плотном календаре первенства класса «Б» не нашлось свободных дат для зональных игр кубка СССР. Тогда Украинская федерация футбола приняла решение взять трёх прошлогодних победителей зональных соревнований 1965 года, и в краткосрочном однокруговом турнире выявили двух представителей для участия в финальной части розыгрыша кубка 1966 года. Игры состоялись с 20 по 24 апреля 1966 года в городе Ялта.

Средняя Азия и Казахстан 
В зональных соревнованиях, состоявшихся в 1966 году, принимали участие все команды игравшие в чемпионате СССР 1966 года в классе «Б» в зоне для команд «Средней Азии и Казахстана». Победитель зональных соревнований команда «Химик» (Чирчик) играла в финальной части кубка СССР.
 Зональный турнир.

Финальный турнир 
В еженедельнике «Футбол» № 6 за 1966 год опубликована информация о чемпионате СССР 1966 года. Написаны участники групп класса «А» и класса «Б». В классе «Б» написаны 51 команда, на самом деле позднее в чемпионат заявились ещё 2 команды — «Луч» (Владивосток) и СКА (Хабаровск). Но на тот момент их не было, и жеребьёвку финального турнира розыгрыша кубка СССР они не попали. Жеребьевка и сетка турнира кубка СССР опубликована в еженедельнике «Футбол» № 8 за 1966 год. К финальному турниру розыгрыша кубка СССР сезона 1965/1966 гг. допущены:
 19 команд первая группа класс «А»,
 51 команда (из 53) второй группы класса «А»
 6 победителей зональных турниров зон РСФСР проводимые в 1965 году.
 2 победителя от двух зон класса «Б» из первенства 1966 года. Они ещё не были выявлены и в сетке кубка обозначались как «команда I зоны УССР» и «команда II зоны УССР»
 1 представитель зоны команд Средней Азии и Казахстана который выявился в играх проводимых позже.

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Поскольку «Динамо» (Киев) также стало чемпионом СССР 1966 года, то команда участвовала в Кубке чемпионов, а «Торпедо» получило право на участие в Кубке кубков.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ (архивная страница)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1965 году
Футбол в СССР в 1966 году